Shaka bezeichnet:
 einen König der Zulu, siehe Shaka
 ein indo-skythisches Volk, siehe Saken
 eine Geste, siehe Shaka (Zeichen)
 eine Automobilmarke der Advanced Automotive Design

Shaka ist der Familienname folgender Personen:
 Bienvenue Shaka (* 1999), burundischer Fußballspieler
 Tom Shaka (* 1953), US-amerikanisch-deutscher Bluesmusiker

Shaka ist Teil des Künstlernamens von:
 Jah Shaka (* um 1950), Londoner Soundsystem-Operator, Deejay, Dub-Mixer, Produzent und Musiker
 El Shaka (1969–2010), mexikanischer Sänger

Siehe auch:
 Shaka Zulu (Fernsehserie)
 Chaka